Manuel is een voornaam; zie ook Immanuel
Manuel (Valencia), een gemeente in de Spaanse provincie Valencia
Manuel (Fawlty Towers), Spaanse ober uit de Britse televisiecomedy Fawlty Towers

Personen 

 Manuel de Ascásubi y Matheu
 Manuel Amoros 
 Manuel Córdoba, Colombiaans voetballer
 Manuel de Falla
 Manuel Gómez Morín
 Manuel José, Portugees voetballer en voetbalcoach
 Manuel Liberato, Portugees wielrenner
 Manuel Ortega (politicus), Filipijns politicus 
 Manuel Ortega (wielrenner), Spaans wielrenner
 Manuel Ortega (zanger), Oostenrijks zanger
 Manuel de la Peña y Peña
 Manuel Plaza
 Manuel Rojas
 Manuel Rosales, Venezolaans politicus
 Manuel Schüttengruber, Oostenrijks voetbalscheidsrechter
 Manuel Quezon
 Manuel Uquillas, Ecuadoraans voetballer

Zie ook
Manuelstijl